Kings of the South é o álbum dos rappers Lil' Flip e Z-Ro. Contém diversas faixas que eram de T.I., e a colaboração de Yukmouth, BG Duke, & Black Al capone of Clover Geez, Point Blank of S.P.C., Trae of ABN, C-note, Will-Lean e Botany Boyz, a maioria deles também fazem parte do Screwed Up Click. Foi gravado dia 29 de Março de 2005 pela gravadora PayDay.

Faixas 

Álbuns de 2005